Topor, Topór:
 Abram Topor (Topór) 
 Roland Topor (1938, Paris  1997, Paris)
 András Topor 
 Antal Topor 
 Ioan Topor (* 1950, Aiud) 
 Krzysztof Topór 
 Nikolai (David) Topor-Stanley